Hector kan syfta på följande:
 Hector Rail, en svensk tågoperatör
 Hector (musiker), en finländsk musiker
 Hector, maskot för musikgruppen Hammerfall
 Hector de Maris, en av Riddarna av Runda bordet

Geografi

USA 

 Hector, Arkansas, ort i Pope County, Arkansas, 
 Hector, Minnesota, ort i  Renville County, Minnesota,

Se även 
 Hektor, en hjälte i grekisk mytologi

Robotskapade USAförgreningar